51. breddegrad kan henvise til:

 51. nordlige breddekreds
 51. sydlige breddekreds